Кристина Александровна Аликина () — российская профессиональная баскетболистка, играет на позиции Форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Спартак» (Ногинск). Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Родилась 23 февраля 1986 года в Перми.

С 1993 по 2003 год посещала школу №1 города Пермь.

В 2003 году поступила и в 2008 году закончила факультет физической культуры, социального сервиса и туризма УГТУ-УПИ по специальности «Игровые виды спорта».

Статистика выступлений за клубы Премьер-лиги (средний показатель) 
по состоянию на 10.08.2016 года

Достижения 
  Обладатель Кубка России 2014/2015
  Серебряный призёр Кубка Европы: 2014
  Бронзовый призёр Евролиги: 2015
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2014, 2015

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты по алфавиту
Баскетболисты России
Мастера спорта России международного класса
Игроки ЖБК «Динамо» Москва
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск
Игроки БК «Вологда-Чеваката»
Игроки БК «Казаночка»
Игроки ЖБК «Динамо» Курск
Игроки ЖБК «Спартак» Ногинск
Игроки ЖБК «Спартак» Санкт-Петербург
Баскетбольные тренеры России
Тренеры ЖБК «Спартак» Санкт-Петербург
Выпускники Уральского технического университета